Рускеа́ла (: бурый, коричневый):
 Рускеала — посёлок в Сортавальском районе Республики Карелия России
  — муниципалитет в Выборгской губернии Финляндии
 Рускеала — посёлок в муниципалитете  Финляндии
 Горный парк «Рускеала» — туристический комплекс, основным объектом которого является затопленный мраморный карьер, расположенный в Сортавальском районе Республики Карелия рядом с посёлком Рускеала
 Горный парк Рускеала — тупиковая станция на ответвлении от линии Сортавала — Суоярви I

См. также 
 Рускеальские водопады